De Bruil kan meerdere plaatsen duiden:

De Bruil (Berkelland), een buurtschap in de gemeente Berkelland
De Bruil (Westerwolde), een buurtschap in de gemeente Westerwolde